Friedrich Holtz ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Holtz (Mediziner) (1889–1967), deutscher Arzt, Biochemiker und Pharmakologe
 Friedrich Holtz (Architekt) (1897–1994), deutscher Architekt und Baubeamter
 Friedrich Carl Holtz (1882–1939), deutscher Schriftsteller und Verleger

Siehe auch:
 Friedrich Holtze (1855–1929), deutscher Jurist und Historiker